Vrănești ist der Name mehrerer Orte

 in der Republik Moldau:
 Vrănești (Fălești), Dorf im Rajon Fălești
 Vrănești (Sîngerei), Dorf im Rajon Sîngerei

 in Rumänien:
 Vrănești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș